Doloplazy kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Doloplazy (ort i Tjeckien, lat 49,57, long 17,41), Olomouc, 
 Doloplazy (ort i Tjeckien, lat 49,35, long 17,16), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar